Adila steht für

 Indila, eine französische R&B-Sängerin
 Adila (Einheit), eine historische Masseneinheit